Praticolella pachyloma är en snäckart som först beskrevs av Menke 1847.  Praticolella pachyloma ingår i släktet Praticolella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pachyloma